Віла-Веля-де-Родан () — португальська власна назва.

Топоніми

Віла-Веля-де-Родан — муніципалітет.
 Віла-Веля-де-Родан (парафія)